Лёбе:
 Лёбе, Пауль (1875—1967) — немецкий политик.
  (род. 1972) — немецкий футболист.